Кнабструпперская порода лошади, или же Кнабструппер — это датская порода лошадей с необычной окраской шерсти, сходной с окрасом собак породы далматин и некоторых других.

Современная Кнабструпперская лошадь 

У кнабструпперов самые разные оттенки и вариации пятен. Чаще всего встречаются кнабструпперы с леопардовым окрасом (вороными, гнедыми или рыжими пятнами на светлом фоне), Чепрачные (одной из основных мастей, покрытые на спине или крупе пятнистым «одеялом»), мраморные и форелевые (в мелких пятнах и с примесью белых волос на фоновой масти). Вся кожа в крапинках и пятнах, что особенно заметно на открытых участках. Подобная окраска встречается не только у представителей породы Кнабструппер. Так же она встречается и у Аппалузы, хотя эти две породы развивались независимо друг от друга. Изначально кнабструпперские лошади были крупнее, сейчас их средний рост достигает 1,55 м, а вес — 500—650 кг. По типу экстерьера они схожи с аппалузской лошадью. Как правило, порода имеет или полукровный или барочный экстерьер. Аккуратная голова среднего размера; толстая чуть изогнутая шея; выраженная холка; массивный корпус с глубокой грудью; приподнятый округлый зад; стройные сильные ноги. Некоторые жеребята данной породы рождаются с чистой мастью, например с каштановой. Сегодня Кнабструпперов разводят в Дании, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии, Германии, Голландии, Великобритании, США, а в последнее время в Чехии, Австралии и Новой Зеландии.

История 
Впервые порода была выведена в Дании, в 1812 году. Каштановая кобыла с Леопардовым геном была выведена для однотонного жеребца, что и привело к появлению жеребёнка подобному окрасу матери. Кобыла и её сын были случены с многими другими лошадьми, что привело к появлению большого количества потомков, и появлению таковой породы. Ранее эта порода была очень популярна, и её скрещивали с другими лошадьми, и не известно, остались ли чистокровные представители этой породы. В 1971 году в Данию были импортированы три жеребца породы Аппалуза, чтобы добавить новую кровь в породу Кнабструппер.

Использование 
Лошадь используется в выездке, конкуре. Также она используется как каретная, или же цирковая порода лошадей. Кнабструпперы отличаются добрым нравом и покорностью. Заводчики отмечают, что тренировать их одно удовольствие, животные легко обучаются и охотно выполняют команды. Датские скакуны никогда не проявляют агрессию и норов, эти качества им не свойственны. Красивые создания хорошо ладят с детьми, что позволяет использовать их не только в спорте, но и в цирковом искусстве.

Характер 
Кнабструппер — выносливая и сильная порода лошадей с добрым характером. Её используют не только для верховой езды, но и в лёгкой упряжке, ведь эти скакуны обладают лёгким красивым ходом. Датские лошадки хорошо проявили себя в вольтижировке.

Литература 
 Gianni Ravazzi, «Knabstrup», dans L’encyclopédie des chevaux de race, Bergame, Italie, De Vecchi, 2002, 190 p. (ISBN 9782732825946), p. 112
 Elwyn Hartley Edwards (trad. Patrice Leraut, ill. Bob Langrish), Chevaux, Nord Compo, Villeneuve-d’Ascq, Éditions Larousse, coll. «L'œil nature», juillet 2005, 256 p. (ISBN 2-03-560408-7, OCLC 420395944), p. 112
 Bonnie Lou Hendricks, International Encyclopedia of Horse Breeds, Norman, University of Oklahoma Press, 15 août 2007, 2e éd., 486 p. (ISBN 0-8061-3884-X, OCLC 154690199, lire en ligne [archive]), «Knabstrup», p. 258—259
 Moira C. Reeve et Sharon Biggs (ill. Bob Langrish), The Original Horse Bible: The Definitive Source for All Things Horse : The Definitive Source for All Things Horse, New York, BowTie Inc., 15 septembre 2011, 481 p. (ISBN 1-937049-25-6, OCLC 772844664, lire en ligne [archive]), p. 108—109
 Andrea Fitzpatrick, «Knabstrup», dans Le Monde fascinant des chevaux, Paris, Nov’edit, 2008, 437 p. (ISBN 9782350332086), p. 172—173

Породы лошадей